Svjetsko prvenstvo u reliju 2018.

Kalendar

Poredak

Poredak vozača

Poredak momčadi 

 2018.